Gunnar Andersen (1890-1968) – calciatore e saltatore con gli sci norvegese
 Gunnar Andersen (1909-1988) – saltatore con gli sci norvegese
 Gunnar Andersen (1910-1989) – arbitro di calcio norvegese
 Gunnar Andersen (1911-1981) – ciclista danese
 Gunnar Andersen (1950) – musicista norvegese